ZA, Za eller za kan avse:

 ZA – IATA:s kod för Astair
 ZA – ISO 3166-1 alpha-2 för Sydafrika
 ZA – nationalitetsmärken för motorfordon från Sydafrika
 ZA – zettaampere
 zA – zeptoampere
 za – ISO 639-2 alpha-2 för Zhuang (språk)
 .za - toppdomän för Sydafrika